Франція брала участь у всіх Олімпійських іграх сучасності, хоча участь Франції на Олімпіаді в Сент-Луїсі 1904 року, ставиться під сумнів, через Альберта Корі, чиї медалі були записані, як на рахунок Франції, так і на рахунок команди США.

Франція була господинею Олімпійських ігор 5 разів:

 Літні Олімпійські ігри 1900 в Парижі
 Зимові Олімпійські ігри 1924 в Шамоні
 Літні Олімпійські ігри 1924 в Парижі
 Зимові Олімпійські ігри 1968 в Греноблі
 Зимові Олімпійські ігри 1992 в Альбервілі

За час виступу на Олімпійських іграх французькі спортсмени завоювали 636 медалей на літніх Олімпіадах: 191 золоту, 212 срібних і 233 бронзових. Найбільше медалей французам принесли змагання з фехтування, велоспорту та легкої атлетики. На зимових Олімпійських іграх Франція завоювала 94 медалі: 27 золотих, 27 срібних і 40 бронзових. Більшість медалей були завойовані у змаганнях з гірськолижного спорту, фігурного катання та біатлону.

Національний Олімпійський комітет Франції був утворений 1896 року.

Медальний залік

Медалі на літніх Іграх

Медалі на зимових Іграх

Медалі за літніми видам спорту

Медалі за зимовими видами спорту

Посилання 
 Сторінка Франції на офіційному сайті Олімпійських ігор 
 Офіційний сайт олімпійського комітету Франції 
 Переможці Олімпійських ігор 

Франція
Спорт у Франції
Списки:Франція